Loturi se poate referi la:
Loturi, Argeș
Loturi, Botoșani